San Frediano (†588) – santo irlandese, vescovo di Lucca
 Borgo San Frediano – quartiere d'Oltrarno in Firenze
 San Frediano a Settimo – frazione di Cascina
 Rondinella Marzocco – società calcistica italiana, fondata a Firenze in Borgo San Frediano

Pagine correlate 
 Chiesa di San Frediano